Еле́на Яковлевна Воробе́й (настоящая фамилия — Либенбаум; род. 5 июня 1967, Брест, Белорусская ССР, СССР) — российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, певица и пародистка, режиссёр, ведущая, педагог. Заслуженная артистка России (2012).

Биография

Ранние годы 

Родилась 5 июня 1967 года в Бресте, Белорусская ССР в еврейской семье. Отец — Яков Мовшевич Либенбаум, мать — Нина Львовна Либенбаум.

Окончила музыкальное училище в Бресте.

С января 1988 года стала жить в Ленинграде (Ныне в Санкт-Петербурге), так как стала студенткой Ленинградского театрального института (ЛГИТМиК) по специальности «Артист театра, эстрады и кино». Окончила вуз в 1993 году. Руководитель курса — Исаак Штокбант.

Карьера 
Со студенческих лет начала работать в ленинградском Государственном театре «Буфф», где познакомилась с Юрием Гальцевым, Геннадием Ветровым и Натальей Ветлицкой.

В 1992 году выступила с клоунадой на конкурсе актёрской песни имени Андрея Миронова, где стала лауреатом и получила приз зрительских симпатий.

В 1993 году получила Гран-при, специальный приз  и приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе «Москва-Ялта-Транзит».
Позже Ирина Понаровская рассказывала Елене, что члены жюри долго совещались, можно ли ей с её фамилией давать Гран-при, а после конкурса посоветовали ей взять псевдоним.

Когда мы вместе с Владимиром Натановичем Винокуром выбирали мне сценический псевдоним, почему-то у нас обоих всплыл в памяти образ воробушка из песни Эдит Пиаф. И Винокур так глянул на меня: «Ну, конечно, воробушек! Это настолько в десятку, что даже думать нечего! В общем, Воробей — и всё!» Воробей — очень подходит к моему характеру и отношению к жизни. Да и в детстве меня во дворе часто звали «воробышком».
Кроме того, во время многолетней работы в питерском театре «Буфф» я часто исполняла песни Эдит Пиаф, чей псевдоним переводится как «Воробышек».

Познакомившись с Аллой Пугачёвой, приняла предложение поучаствовать в её концерте и уже успела записать фонограмму, но песню Елены в результате исполнила жена продюсера этого концерта Алёна Апина.

Делала пародии на Вайкуле, Пугачёву, Распутину ещё до «Аншлага». С 2000 года перешла на эстраду и начала сниматься в программе «Аншлаг», куда её пригласил продюсер Александр Достман, предложив заключить контракт; также стала сниматься и в других популярных телевизионных проектах. Переехала в Москву.

Неоднократно становилась лауреатом Всероссийских конкурсов артистов эстрады: «Хит-парад Останкино» (1995), Гран-при «Кубок юмора» (2002).

У Елены есть свой театр, в нём служат семь человек.

В 2017 году Елене Воробей был закрыт въезд на территорию Украины.

Делала совместные номера с Сергеем Дроботенко, Юрием Гальцевым, Натальей Ветлицкой и Геннадием Ветровым, Кариной Зверевой, Светланой Рожковой, Николаем Алипой, Игорем Маменко, Владимиром Винокуром, Андреем Бариновым, Игорем Христенко, Борисом Моисеевым, Владимиром Данильцом и Владимиром Моисеенко, Еленой Степаненко и др.

Семья и личная жизнь 

 Отец — Яков Мовшевич Лебенбаум (род. 2 мая 1948), работал в ЖЭКе слесарем.
 Мать — Нина Львовна Лебенбаум (1947—2016), швея и монтажница, умерла от рака.
 Дочь — София Игоревна Лебенбаум (род. 11 марта 2003), родилась семимесячной, много болела в детстве, в 2018 году в немецкой клинике ей сделали операцию на позвоночнике по поводу сколиоза.
 Младшая сестра — Наталья Яковлевна (род. 1973), медик по образованию, является крёстной матерью дочери Елены Воробей и помогает её воспитывать. Её дети (племянники Елены): Александр и Анастасия.

Родителей и сестру с племянниками Елена перевезла из Бреста в Москву. Елена Воробей живёт на Воробьёвых горах в элитном комплексе «Золотые ключи».

У Елены было 2 фиктивных брака, в этом она призналась Лере Кудрявцевой в передаче Секрет на миллион.
 Третий муж — Андрей Борисович Кислюк (род. 24.03.1968) — актёр питерского театра «Буфф». Прожили вместе 10 лет.Когда разводилась с мужем, обратила внимание, как много вокруг распадается семей. Бог его знает почему! Может, это такой замкнутый круг: женщины сильные, потому что мужчины слабые?
 Отец её дочери Софии (родилась 11 марта 2003 года) — Игорь Константинович, бизнесмен из Санкт-Петербурга. Он был женат, у него были свои дети. Разведясь с женой, на Елене он так и не женился, хотя помог ей купить квартиру в Москве. Умер от последствий падения с лестницы, получив перелом основания черепа. Несколько месяцев Елена и врачи боролись за его жизнь, он уже открывал глаза, начинал шевелить руками, но все усилия близких оказались напрасны. На его наследство Елена не претендовала.
 Долгое время в прессе ходили выдуманные слухи об австралийском женихе-бизнесмене.
 В какой-то момент у Елены случился роман с телепродюсером, которого звали Кирилл.
 Любимый мужчина — звукорежиссёр её коллектива Александр Калищук, который ради неё тоже развёлся с женой. У Александра есть талант певца и пародиста, Елена хотела сделать с ним совместный номер, но затем передумала.

Творчество

Фильмография 
  — Страсти по Анжелике — Виктория (в титрах — Лебенбаум)
  — Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь — горничная
  — Улицы разбитых фонарей. Менты-3 (серия «Домовой») — Лариса
  — Афромосквич — учительница Жени
  — Двенадцать стульев — Фима Собак
 2005 — Ералаш (выпуск № 184, сюжет «Страсти по Онегину») — Анна Сергеевна, учительница литературы
 2005 — Осторожно, Задов! — продавщица-нимфоманка
 2005 — Бриллианты для Джульетты — певица Жанна
 2005 — Это всё цветочки — Инга
 2005 — Первый скорый — «бездарная актриса» 2006 — Бедная крошка — Царевна-лягушка / Колдунья
 2006 — Первый дома — напарница милиционера / Паша Строганова
  — Королевство кривых зеркал — буфетчица
  — Золотая рыбка — Золотая рыбка
  — Золотой ключик — лиса Алиса
  — Солдаты и офицеры — много ролей
 2010 — Морозко — Варвара
  — Новые приключения Аладдина — мама Аладдина
  — Красная Шапочка — бабушка Красной Шапочки
  — Три богатыря — Белка
 2015 — Ералаш (выпуск № 294, сюжет «Это уже слишком») — учительница русского языка 
  — Золушка — Фея Телевидение 
 Аншлаг
 2013—2015, 2017-настоящее время — «Субботний вечер» (соведущая, с 2017 — в образе Аллы Пугачёвой)
 2008 — «Самый умный» (СТС) — победительница интеллектуального шоу «Самый умный озорник»
 2008 — «Две звезды» (2-й сезон) — участница конкурсной программы (в дуэте с Борисом Моисеевым)
 2009 — «Русские сенсации», фильмы: «Звёзды-одиночки», «Разрыв сердца»
 2009 — «Танцы со звёздами», телеканал «Россия», партнёр Кирилл Никитин
 2011 — «Зирка плюс Зирка» (Звезда плюс Звезда), телеканал Украина, партнёр Кирилл Андреев, солист группы Иванушки.
 2013 — «Повтори!» — участница
 2017 — «Три аккорда» — победительница второго сезона проекта.
 2022 — «Аватар» (НТВ) — участница в образе Русалочки. Продержалась до четвёртого выпуска.

 Объекты пародий 

 Жанна Агузарова
 Ирина Аллегрова
 Алсу
 Надежда Бабкина
 Елена Ваенга
 Лайма Вайкуле
 Людмила Гурченко
 Ёлка
 Надежда Кадышева
 Сати Казанова
 Валерий Леонтьев
 Елена Малышева
 Таисия Повалий
 Алла Пугачёва
 Эдита Пьеха
 Маша Распутина
 Александр Розенбаум
 Трофим
 Люба Успенская
 Жанна Фриске
 Кончита Вурст

 Театр 
Играет в антерпризных спектаклях.
 «Он в Аргентине» — Нина «Любовь по-итальянски» — Эва «Ты мой Бог» — Сильвия «С любовью не шутят» — Инесса «Мужчина с доставкой на дом» — Марго Дискография 
Братья Воробьёвы — Письмо из армии (сборник «Экстрахит 2», «Экстрадэнс 4», 1999)

 Озвучивание 
 2007 — Элька — Чайка''

Режиссёр 
 — — Театральный кружок (радиопрограмма)

Педагог 
 с 2014 года — специальность: актёр радиопрограммы с дополнительным тембральным уклоном (Высшая Школа телевидения и радиовещание «Газпром-Медиа»)

Награды 
 Почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (2012).
Елена Воробей неоднократно становилась лауреатом Всероссийских конкурсов артистов эстрады:
 Конкурс актёрской песни имени Андрея Миронова: 1992 год — приз зрительских симпатий, диплом
 «Москва-Ялта. Транзит-1993» — гран-при и приз зрительских симпатий
 «Хит-парад Останкино» — 1995 г.,
 «Кубок юмора» — 2002 г.
 Золотой Остап — кубок лучшая актриса эстрады 2006 год
Специальный приз Французской Театральной Академии за лучшую эпизодическую роль в спектакле «Генералы в юбках»

Примечания

Ссылки 

 
 
 Страничка Елены Воробей на сайте юмористов
 Интервью Елены Воробей
 Фоторепортаж с концерта в Израиле
 
 

Юмористы, известные под псевдонимами
Женщины-режиссёры России
Выпускники Российского государственного института сценических искусств